

Улицы 
Ти́хая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тихая улица — улица в Абакане.
 Тихая улица — улица в Данкове.
 Тихая улица — улица в Костроме.
 Тихая улица — улица в Липецке (Дачный).
 Тихая улица — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Тихая улица — улица в Невском районе;
 Тихая улица — улица в Зеленогорске и Ушкове.
 В Томске:
 Тихая улица — улица в Кузовлеве;
 Тихая улица — улица в Родионове (Каменка).
 Тихая улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Тихая улица — улица в Днепре.
 Тихая улица — улица в Донецке.
 Тихая улица — улица в Киеве.
 Тихая улица — улица в Одессе.
 Тихая улица — улица в Херсоне.

Прочее 
 «Тихая улица» — фильм 1917 года.

См. также 
 Тихий переулок;
 Тихий тупик.

Примечания